Castel Bavaro, castello eretto a Nalles, provincia di Bolzano

Persone
Ludovico il Bavaro, duca di Baviera (1282-1347)
Vincenzo Bavaro, politico italiano (1894-1974)